Cet article présente la liste des épisodes d'une émission de télévision canadienne Le Survivant () dans l'ordre de la première diffusion. Le survivant est un documentaire et d'aventures en 35 épisodes de 44 minutes créée et mettant en vedette Les Stroud et diffusée entre le  et le  sur OLN. Internationalement, elle est diffusée sur Discovery Channel et Discovery Science.

Première saison (2005) 

 Titre français inconnu (Canadian Boreal Forest)
 Survie dans le désert d’Arizona (Arizona Desert)
 Titre français inconnu (Costa Rica)
 Titre français inconnu (Georgia Swamp)
 Titre français inconnu (Canadian Arctic)
 Les montagnes rocheuses (Mountain)
 Survivre comme les cowboys (Canyonlands)
 Un crash d’avion au Canada (Plane Crash)
 Perdu en mer (Lost at Sea )
 Dans les coulisses (Behind the Scenes)

Deuxième saison (2007) 

 Le désert du Kalahari (Kalahari)
 La jungle amazonienne (Amazon)
 Les forêts subarctiques du Labrador (Labrador)
 Les plaines africaines (African Plains)
 Les eaux de l’Alaska (Alaska )
 Ile tropicale du Pacifique sud (South Pacific)
 Techniques de survie (Behind the Scenes)

Troisième saison (2008) 

 La Sierra Nevada (Sierra Nevada)
 Les Rocheuses du Colorado (Colorado Rockies)
 La toundra arctique (Arctic Tundra)
 Temagami (Temagami Hunting (Deep Woods))
 Le désert australien (Australian Outback)
 Un aventurier en Papouasie (Papua New Guinea)

Quatrième saison (2012) 

 Au cœur des montagnes norvégiennes - Partie 1 (Norway Mountain – Part 1)
 Au cœur des montagnes norvégiennes - Partie 2 (Norway Mountain – Part 2)
 Dans le désert de l’île Tiburón - Partie 1 (Tiburón Island Coast – Part 1)
 Dans le désert de l’île Tiburón - Partie 2 (Tiburón Island Coast – Part 2)

Cinquième saison (2014) 

 Titre français inconnu (Grenada Jungle)
 Titre français inconnu (Frigate Island)
 Titre français inconnu (Tierra del Fuego)
 Titre français inconnu (Temagami Forest)
 Titre français inconnu (Survivorman and Son, Tofino)
 Titre français inconnu (Survivorman and Son, Northern Ontario)
 Titre français inconnu (Survivorman Bigfoot, Part One: Nordegg)
 Titre français inconnu (Survivorman Bigfoot, Part Two: Radium Springs)

Sixième saison (2015) 

 Titre français inconnu (Survivorman Bigfoot: Legend of Klemtu Hill)
 Titre français inconnu (Survivorman Bigfoot: Where the Myth Began)
 Titre français inconnu (Survivorman Bigfoot: Mystery of Bigfoot Mountain)
 Titre français inconnu (Survivorman Bigfoot: Giants of the Forest)
 Titre français inconnu (Survivorman Bigfoot: Smoky Mountain Sasquatch)
 Titre français inconnu (Survivorman Bigfoot: Searching the Southwest)

Septième saison (2015) 

 Titre français inconnu (Fan Challenge)
 Titre français inconnu (The Transylvanian Alps : Part 1)
 Titre français inconnu (The Transylvanian Alps : Part 2)
 Titre français inconnu (Oregon)
 Titre français inconnu (India)
 Titre français inconnu (Tonga)
 Titre français inconnu (Patagonia)

Épisodes spéciaux 

 Titre français inconnu (Survivorman's Top Ten)
 Titre français inconnu (Survivorman’s Secrets of Survival - Fire)
 Titre français inconnu (Survivorman’s Secrets of Survival - Shelters)
 Titre français inconnu (Survivorman’s Secrets of Survival - Water)
 Titre français inconnu (Survivorman’s Secrets of Survival - Food)
 Titre français inconnu (Survivorman’s Secrets of Survival - McGyverisms)
 Titre français inconnu (Survivorman’s Secrets of Survival - Dangers)
 Titre français inconnu (Survivorman's Lost Pilots - Summer)
 Titre français inconnu (Survivorman's Lost Pilots - Winter)

Notes et références

Liens externes 
 Bug Out Bill

Survivant